

Personnalités 

 Belinda Bencic (née en 1997), joueuse de tennis suisse ;
 Ljubo Benčić (1905-1992), joueur et entraîneur croate de football ;
 Martin Benčič (né en 1979), joueur slovaque de volley-ball.